Minnesota steht für:

 Minnesota, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
 Minnesota River, Fluss in Minnesota
 Minnesota (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1996
 Minnesota-Gletscher in Westantarktika

Minnesota ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minnesota (Georgia)
 Minnesota (Kalifornien)
 Minnesota City (Minnesota)
 Minnesota Court (Arizona)
 Minnesota Flat (Kalifornien)
 Minnesota Junction (Dodge County, Wisconsin)
 Minnesota Lake (Minnesota)

Siehe auch: